Robert I av Normandie, även kallad Robert den magnifike (fr. le Magnifique) på grund av sin kärlek till flärd. Han föddes omkring år 1006 som son till hertig Rikard II av Normandie och Judit av Bretagne, dotter till Conan I, hertig av Bretagne och avled 1035.

Biografi 
Vid faderns död blev Roberts äldre bror Rikard hertig av Normandie, medan han själv blev greve av Hiémois. Då Rikard dog ett år senare, fanns starka misstankar om att Robert låtit döda Richard, därav hans andra smeknamn, "Robert le diable" (Robert Djävulen). Han identifieras ibland med huvudpersonen i legenden om Robert Djävulen.

Robert hjälpte kung Henrik I av Frankrike mot Henriks upproriska bror och mor och för denna hjälp mottog han territoriet Vexin. Han ingrep även i Flanderns affärer och stödde Edvard Bekännaren, som då var landsflyktig från England och bosatt hos Robert. Han främjade också en klosterreform i Normandie. 
Tillsammans med älskarinnan Herleva, blev han far till Vilhelm Erövraren. En illegitim dotter, Adelaide, blev grevinna av Ponthieu och Champagne.

Efter att ha gjort sin illegitime son Vilhelm till arvtagare, begav sig Robert på pilgrimsfärd till Jerusalem och dog i Nicaea mellan 1 och 3 juli 1035. Sonen Vilhelm, senare känd som Vilhelm Erövraren, som då var i åttaårsåldern, efterträdde honom.

Anfäder

Hertigar av Normandie
Födda 1006
Avlidna 1035
Män